Název Hlavu vzhůru může znamenat:

Kinematografie
 Hlavu vzhůru! (film, 2015) – francouzské drama
 Hlavu vzhůru! (animovaný film, 2015) – animovaný krátkometrážní film
 Hlavu vzhůru (film, 1955) – italská komedie
 Hlavu vzhůru, Charly! – německý film z roku 1927

 Literatura
 Hlavu vzhůru (kniha) – kniha německé neuroložky a spisovatelky Claudie Croos-Müllerové, jejíž první vydání bylo 5. září.2011

 Politika
 Hlavu vzhůru – volební blok - je česká euroskeptická politická strana